De Utrechtse Schatkamer is een televisieprogramma waarbij op verschillende locaties door de provincie Utrecht mensen voorwerpen kunnen laten taxeren. Het programma is tot begin 2007 uitgezonden door de regionale televisiezender Regio TV Utrecht. Het programma heeft hetzelfde format als het programma Tussen Kunst & Kitsch van de AVRO en Schatgraven van Omroep Gelderland.

De Utrechtse schatkamer wordt gepresenteerd door Rob Zandvoort.

Nederlands televisieprogramma
Programma van RTV Utrecht
Kunstprogramma